Леутфред (Леутфрид; , ; не ранее 587) — франкский герцог () алеманнского происхождения во второй половине VI века; вероятно, герцог Алеманнии до 587 года.

Биография 
Леутфред был герцогом на службе правителей Франкского государства. Предполагается, что он был алеманном и управлял Алеманнией как вассал королей Австразии. Возможно, он был преемником герцога Теодефрида, о котором упоминается в хронике Мария Аваншского. В 587 году Леутфред был лишён своего титула королём Хильдебертом II. Его преемником в Алеманнии был герцог Унцелен.

Литература 
  

Герцоги Алеманнии
Правители Европы VI века
Франкская знать
Персоналии:Период Меровингов
Персоналии Франкского государства VI века